Мальтийская Премьер-лига 1987/1988 () — 73-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1987/1988
Мальта
Мальта
1987 год на Мальте
1988 год на Мальте